Александр Адольфович Деблер (, Харьков — , Ленинград) — советский живописец, график и педагог, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился в Харькове. В 1926 окончил Омский педагогический техникум. В 1929 поступил на живописный факультет ленинградского ВХУТЕИНа. Занимался у Семёна Абугова, Александра Савинова, Кузьмы Петрова-Водкина. В 1937 окончил институт по мастерской А. И. Савинова с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Купание рыбаков». Участвовал в выставках с 1937 года. Писал портреты, пейзажи, жанровые картины. Сорок лет преподавал в ЛИЖСА им. И. Е. Репина, профессор, с 1957 декан живописного факультета. Был женат на художнице Лидии Шарлемань-Новосад (1915—1963).

Скончался 28 ноября 1981 года в Ленинграде на 74-м году жизни. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Произведения А. А. Деблера находятся в ГРМ, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Ученики 
 Балдина Ирина Михайловна
 Весёлкин Игорь Петрович
 Гетманская Ирина Ивановна
 Ерёмин Алексей Григорьевич
 Позднеев Николай Матвеевич
 Саксон Владимир Станиславович
 Фокин Леонид Андреевич
 Прядихин Александр Тимофеевич

Примечания

Источники 
 Александр Иванович Савинов. Письма. Документы. Воспоминания. Л., Художник РСФСР, 1983. С.7, 79, 87, 284, 294, 296.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.13, 356, 359.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.44.
 Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XX века. Каталог. Г—И. Т.9.. СПб., Palace Edition, 2000. С.64.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников
 Изобразительное искусство Ленинграда

Ученики Семёна Абугова
Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Похороненные на Серафимовском кладбище